Domena podpięta jest to domena internetowa przypisana do określonego komputera/serwera/adresu IP, skojarzona z określonym komputerem zarówno w oprogramowaniu serwerowym tego komputera, jak i w sieciowych systemach obsługi domen.

Domeny internetowe